Бровді Іван Васильович — український скульптор,
 Бровді Лариса Олександрівна — українська художниця в царині гобеленів.
Прізвища